Небојша Савић је име и презиме следећих људи:

 Небојша Савић (глумац)